Marjiwka (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit etwa 860 Einwohnern (1. April 2013).

Das Dorf liegt am rechten Ufer der Saksahan im Norden des Rajon Sofijiwka zwischen dem Makorty-Stausee und Ordo-Wassyliwka, zu dessen Landratsgemeinde das Dorf gehört.
Durch den Ort führt die Regionalstraße P–74, die das Dorf mit dem nördlich gelegenen Pjatychatky und dem südlich gelegenen Rajonzentrum Sofijiwka verbindet.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Sofijiwka